Příjmení Poliak nese více různých osobností:

 Blanka Poliaková (* 1936) – slovenská spisovatelka, básnířka a redaktorka
 František Poliak (1872–1933) – slovenský a československý politik
 Matej Poliak (* 1993) – slovenský zápasník–judista
 Michal Poliak (* 1979) – český DJ a producent
 Oľga Poliaková (* 1939) – slovenská a československá politička